На цій сторінці наведено перелік ботанічних пам'яток природи під назвою «Дуб пірамідальний»:
Дуб пірамідальний — Вінницька область, Піщанський район, с. Чорномин
Дуб пірамідальний — Закарпатська область, м. Виноградів
Дуб пірамідальний — Тернопільська область, Чортківський район, с. Бичківці
Дуб пірамідальний — Черкаська область, м. Золотоноша
Дуб пірамідальний — Черкаська область, Шполянський район

Див. також 
 Віковий дуб
 Вікові дуби
 Дуб звичайний (1 дерево)
 Дуб Шевченка